HK Bosna je hokejaški klub iz Sarajeva. Momčad pod nadimkom Medvjedi osnovana je 2003. godine.

Vanjske poveznice 

 Roster 

Šport u Sarajevu
Bosanskohercegovački klubovi hokeja na ledu